Шейчино может означать:
 Прежнее (до ВОВ) название села Ивано-Шейчино Богодуховского района Харьковской области.
 Прежнее (до ВОВ) название села Шейки Валковского района Харьковской области.

См. также 
 Шейчина балка